Habanec je příjmení více osob:

 Maxim Habanec (* 1992) – český skateboardista
 Svatopluk Habanec (* 1969) – český fotbalista a trenér

Externí odkazy